Montpesat (Ardecha), municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Montpesat (Gard), municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Montpesat (Gers), municipi al departament del Gers (regió d'Occitània, França)
 Montpesat (Òlt i Garona), municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània, França)
 Montpesat (Pirineus Atlàntics), municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània, França)
 Montpesat de Carcin, municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Montpesat, cantó al districte de L'Argentièira (departament de l'Ardecha, França)
 Cantó de Montpesat de Carcin, cantó al districte de Montalban (departament de Tarn i Garona, França)
 Francesc de Montpesat o Folc de Montpesat, Mestre de l'Orde del Temple a Aragó i Catalunya (1214 - 27)
 Montanhac e Montpesat, municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença, França)